Kobiety w ostatniej konkurencji na tych mistrzostwach rywalizowały o mistrzostwo świata 27 stycznia 2013 w Stoneham. Mistrzostwa Świata z 2011 roku nie obroniła Norweżka Hilde-Katrine Engeli, która uplasowała się na czwartym miejscu. Nową mistrzynią świata została Rosjanka Jekatierina Tudiegieszewa, srebrny medal wywalczyła reprezentantka Szwajcarii Patrizia Kummer. Natomiast medal z brązowego kruszcu zdobyła Niemka Amelie Kober, to był jej drugi brązowy medal na tych mistrzostwach wcześniej brązowy krążek wywalczyła w gigancie równoległym.

Wyniki

Kwalifikacje

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki rundy finałowej
 Wyniki kwalifikacji

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013